Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд 2015 — 25-й розыгрыш чемпионата КОНКАКАФ среди молодёжных команд с момента его появления и 4-й розыгрыш с момента принятия нынешнего формата, который проходил с 9 января по 24 января 2015 года в Ямайке. Чемпионат КОНКАКАФ среди молодёжных команд определил четыре команды из КОНКАКАФ, которые приняли участие в молодёжном чемпионате мира 2015 в Новой Зеландии.

Участники 
Четыре команды прошли отбор через отборочный турнир Центральной Америки и 5 через отборочный турнир в Карибской зоне.

Примечание: для турниров между 1998 и 2007 годами нет победителей и вторых мест. 
Жирным щрифтом показано то, что соответствующая команда была хозяином турнира.

Стадионы

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа была проведена 12 октября 2014 года.

Критерии определения места команды в случае равенства очков

Если после окончания матчей в группе две или более команд набрали одинаковое количество очков (включая сравнение показателей между третьими командами), способ, по которому команды пройдут в следующий раунд, будет решен следующим образом и в указанном порядке:
 Большее количество очков в матчах между командами.
 Большая разница голов в матчах между командами (если две или более команд финишируют с равным количеством очков).
 Большее количество голов, забитых в матчах между командами (если две или более команд финишируют с равным количеством очков).
 Большая разница голов во всех групповых матчах.
 Большее количество голов, забитых во всех групповых матчах.
 Жребий.

''Время начала матчей местное, UTC-6.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Финал

Лучшие бомбардиры 
5 голов

  Ирвинг Лосано

  Ромен Голл

4 гола

  Жонель Десире

  Алехандро Диас

3 гола

  Хосе Вильявисенсьо
  Исмаэль Диас
  Альберт Элис
  Хосе Рамирес

Команды, которые получили право на участие в молодёжном чемпионате мира 2015 
Четыре команды из КОНКАКАФ, которые приняли участие в молодёжном чемпионате мира 2015 в Новой Зеландии.
  Гондурас
  Мексика
  Панама
  США

Ссылки 
 Under 20s — Men, CONCACAF.com

Примечания 

2015 год в футболе